Rentsch steht für:

 Rentsch (Bozen), einen Ortsteil von Bozen, Südtirol
 Rentsch, deutscher Name von Řenče, einen Ort in Tschechien

Rentsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rentsch (1922–2000), deutscher Schriftsteller
 Bernhard Rentsch (1856–1945), deutscher Vermessungsingenieur und Politiker
 Ernst Rentsch (1693–1767), deutscher Maler siehe Johann Ernst Rentzsch (der Jüngere)
 Eugen Rentsch (1877–1948), Schweizer Verleger  
 Flavia Rentsch (* 1995), Schweizer Unihockeytorhüterin, siehe Flavia Niemelä
 Florian Rentsch (* 1975), deutscher Politiker (FDP)
 Friedrich Rentsch (1836–1899), deutscher Bildhauer
 Fritz Ernst Rentsch (1867–1946), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Günter Rentsch (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Ulrich Rentsch (1917–1994), Schweizer Diplomat und Autor
 Heinrich Rentsch (1897–1985), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Ingrid Rentsch (1928–2022), deutsche Schauspielerin
 Ivana Rentsch (* 1974), Schweizer Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Lothar Rentsch (1924–2017), deutscher Maler und Grafiker
 Manfred Rentsch (* 1929), deutscher Politiker (NDPD)
 Marco Rentsch (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Norman Rentsch (* 1979), deutscher Handballspieler und -trainer
 Paul Rentsch (1898–1944), deutscher Widerstandskämpfer

 Thomas Rentsch (1954–2022), deutscher Philosoph
 Verena Rentsch (1913–1987), Schweizer Lyrikerin, Erzieherin und Betriebspsychologin

Siehe auch:
 Ranch (Begriffsklärung)
 Rentzsch
 Rensch